Chaetospermopsis är ett släkte av svampar. Chaetospermopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetospermopsis